Донатас Мотеюнас (; родился 20 сентября 1990 года в Каунасе, Литовская ССР, СССР) — литовский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Миннесота Тимбервулвз».

Карьера

Выступления в Европе 
Мотеюнас начал свою карьеру в молодёжной команде Школы Арвидаса Сабониса в Каунасе. Его дебют на высшем уровне за «Жальгирис» пришёлся на матч ББЛ против «АСК Рига». Он набрал 15 очков за 22 минуты. В среднем за сезон в ББЛ он набирал 5.6 очка за 10.1 минут.

Мотеюнас помог «Жальгирису» выиграть чемпионат Балтии, чемпионат Литвы и Кубок Литвы.

В 2008 году Донатас подписал контракт с «Айсчяй». В «Айсчяй» в среднем он набирал 19.9 очка и 7.0 подборов за 29.3 минут за игру. 22 марта 2009 года Мотеюнас в матче против «Невежиса» установил рекорд карьеры, набрав 29 очков.

В августе 2009 года он перешёл в клуб итальянской Серия А «Бенеттон». У него был отличный старт, он забил 18 из 21 очков в двух товарищеских матчей против других европейских клубов. В среднем в Еврокубке 2010/2011 Донатас набирал 10,9 очка, 5,6 подборов, 0,9 перехвата и 4,4 фола за игру.

В сентябре 2011 года он подписал контракт с «Ассеко Проком». 7 декабря 2011 года в матче Евролиги против «Олимпии» Мотеюнас установил очередной рекорд карьеры, набрав 21 подбор (18 в защите).

18 августа 2021 года Мотеюнас подписал контракт с «Монако» и вернулся в Европу.

Национальная баскетбольная лига 
Мотеюнас был выбран под 20-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Миннесота Тимбервулвз», но был обменян вместе с Джонни Флинном в «Хьюстон Рокетс» на Брэда Миллера и Николу Миротича (23 пик на драфте 2011 года). В «Рокетс» будет носить 20-й номер. Так как иностранцам трудно произносить фамилию Мотеюнас, на первой пресс-конференции после драфта Кевин Макхейл называл его «Ди-Мо» («D-Mo»). Но Донатас решил остаться в Европе на следующий сезон.

6 июля 2012 года Мотеюнас подписал четырёхлетний контракт на сумму $4,23 млн с «Хьюстон Рокетс». В своей первой игре в качестве члена команды во время Летней лиги НБА он отыграл 25 минут и набрал 25 очков, сделал 9 подборов, 2 перехвата, 2 передачи и 1 блок-шот. После игры он описал свой дебют литовской идиомой: «Jeigu bijai vilko — neik į mišką» (). Всего в Летней лиге он в среднем за игру набирал по 16,3 очка, реализуя 62 % бросков с игры, и делал 7,8 подбора.

14 ноября 2012 года Мотеюнас был отправлен в фарм-клуб «Рокетс» «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» из Лиги развития НБА, где он провёл две игры. В первой, против «Бейкерсфилд Джэм», он набрал 31 очко, сделал 8 подборов и 3 передачи. Во второй он помог одержать своей команде первую победу в сезоне, набрав 17 очков, сделав 11 подборов и три передачи. После удачного дебюта в «Вайперс» «Рокетс» решили перевести его в основную команду. Однако надолго он в ней не смог закрепиться и несколько раз возвращался обратно в «Вайперс».

30 октября 2014 года «Рокетс» воспользовались опцией в контракте и продлили контракт Мотеюнаса до сезона 2015–16.

После сезона 2015–16 Мотеюнас стал ограниченно свободным агентом. 2 декабря 2016 года, после продолжительного спора по контракту с Рокетс, который длился в первый месяц сезона 2016–17, он получил предложение четырехлетнего контракта на 37 миллионов долларов от Бруклин Нетс.

3 января 2017 года Мотеюнас подписал контракт с Нью-Орлеанс Пеликанс.

4 апреля 2019 года Мотеюнас вернулся в НБА и подписал контракт с «Сан-Антонио Сперс». Он отказался от продления контракта со «Шпорами», потому что получил более привлекательное предложение  от китайского баскетбольного клуба Шанхай Шаркс.

Выступления в Китае 
9 августа 2017 года Мотиеюнас подписал годовой контракт на 2,2 миллиона долларов с Шандонг Голден Старс Китайской баскетбольной ассоциации. 

После непродолжительного возвращения в НБА, 27 августа 2019 года Мотеюнас вернулся в Китай и подписал контракт с Шанхай Шаркс на 6 миллионов долларов. 1 октября 2019 года он мощно дебютировал со своей новой командой во время предсезонной игры против «Хьюстон Рокетс» с 27 очками, 11 подборами, 3 перехватами и передачей, однако его команда была разгромлена 71–140. 9 июня 2020 года стало известно, что Мотеюнас расстался с «Шанхайскими акулами». 

17 сентября 2020 года Мотеюнас подписал новый контракт с китайской командой Синьцзян Флаинг Тайгерс.

Национальная сборная 
Мотеюнас играл за юношеские сборные до 16, 18 и 20 лет, а также и за национальную сборную Литвы. Он был лидером юношеской сборной на чемпионате Европы до 18 лет 2008 в Греции, где они заработали серебряные медали. Несмотря на проигрыш в финале сборной Греции, Донатас был назван Самым ценный игроком турнира, в среднем по турниру набирая 18.2 очка, 10.2 подбора за игру и 1.8 блок-шота.

В 2013 году Мотеюнас выиграл серебряную медаль со сборной Литвы на турнире ФИБА Евробаскет и продолжил борьбу за национальную команду на чемпионате мира по баскетболу 2014 года, где он набирал в среднем 7,4 очка и 4,0 подбора в девяти играх.

В июне 2015 года Мотеюнас отказался от выступления на Чемпионате Европы по баскетболу 2015, чтобы продолжить восстановление после травмы спины, которую он получил во время игры за «Хьюстон Рокетс».

Увлечения 
На груди Мотеюнаса есть большая татуировка орла, сжимающего баскетбольный мяч. Он объясняет ее значение так: «Мне очень нравится отношение орлов. Они никогда не сдаются. Когда они хватают рыбу или что-то еще, они никогда не отпускают ее».

Мотеюнас является болельщиком футбольного клуба «Бавария» и сборной Германии по футболу.

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Сан-Антонио|ц=1|3|0|4,3|50,0|0,0|0,0|1,0|0,3|0,0|0,3|2,0|'5|0|3,8|60|0,0|50,0|1,4|0,4| 0,0|0,0|2,6}}

 Статистика в других лигах 

 Награды 
 Кавалер Рыцарского креста ордена «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2013 год)

 Примечания 

 Ссылки 

 Профиль на официальном сайте Евролиги
 Профиль на NBADraft.net''
 Профиль на сайте НБА

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис-2»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «ЛСУ-Атлетас»
Игроки БК «Тревизо»
Игроки БК «Арка»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки БК «Монако»
Игроки сборной Литвы по баскетболу